Зденко Кожул (, ; род. 21 мая 1966, Бихач) — хорватский, ранее югославский, боснийский, шахматист, гроссмейстер (1989). Чемпион Европы (2006). Тренер ФИДЕ (2005). 

Чемпион Югославии (1989; выиграл дополнительный матч у Б. Дамляновича — 2½ : 1½, 1990), чемпион Хорватии (2016). Лучшие результаты в международных соревнованиях: Скопье (1987) — 2-7-е; Шибеник (1988) — 1-6-е; Биль (1988) — 3-8-е (открытый турнир); Лихтенштейн (1988) — 1-3-е; Птуй (1989), Нова-Горица (1999) — 1-е места.

Трёхкратный обладатель Кубка европейских чемпионов в составе «Босны» (1999, 2000, 2002), победитель юношеских шахматных Балканиад со сборной Югославии (1983, 1985). Чемпион Боснии и Герцеговины, Македонии (2007, 2008), Словении (2006) и Хорватии среди клубных команд.

Занимается тренерской работой в Хорватской шахматной федерации.

Спортивные достижения

Изменения рейтинга

Примечания

Литература

Ссылки 
 Биография Зденко Кожула на сайте ФШР

 Kožul: Da bi se pobjeđivalo, treba raditi

Шахматисты Югославии
Шахматисты Хорватии
Шахматисты Боснии и Герцеговины
Чемпионы Европы по шахматам
Чемпионы Югославии по шахматам
Чемпионы Хорватии по шахматам
Чемпионы Словении по шахматам
Чемпионы Северной Македонии по шахматам
Чемпионы Боснии и Герцеговины по шахматам
Игроки ШК «Алкалоид»
Игроки ШК «Бихач»
Игроки ШК «Босна»
Игроки ШК «Марибор»
Игроки ШК «Мурса»
Шахматные тренеры Хорватии
Шахматные тренеры Боснии и Герцеговины